Le nom Horry peut désigner :
Robert Horry : joueur américain de basket-ball né en 1970.
le comté de Horry : un des 46 comtés de l’État de Caroline du Sud, aux États-Unis.
Horry : variante orthographique d'orri, installation pastorale d'estive en Ariège.